Hüttenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hüttenberger (1884–1966), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Peter Hüttenberger (1938–1992), deutscher Historiker